Weger est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1823-1892), graveur et illustrateur allemand
Benjamin Weger (né en 1989), biathlète suisse
 (1874-1935), médecin et hygiéniste américain
 (née en 1980), patineuse de vitesse canadienne
 (né en 1945), joueur américain de football américain
Sébastien Weger (1759-1832), personnage du folklore haut-valaisan
 (né c. 1955), homme politique néerlandais

Homonymie de patronyme